«Антропоид» () — художественный фильм британского режиссёра Шона Эллиса, основанный на реальных событиях. В основе сюжета лежит операция «Антропоид», проведённая чехословацким сопротивлением в 1942 году, целью которой было убийство протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Главные роли в фильме исполнили Джейми Дорнан и Киллиан Мёрфи.

Сюжет 
В декабре 1941 года Чехословацкое правительство в изгнании посылает в оккупированную нацистами Прагу агентов Йозефа Габчика и Яна Кубиша, чтобы осуществить чрезвычайно опасную миссию. Им предстоит убить Рейнхарда Гейдриха — протектора Богемии и Моравии, третье лицо Рейха, получившего прозвище «Пражский мясник». Немногочисленные члены Пражского сопротивления всеми силами оказывают им поддержку. Миссия оказывается под угрозой, когда Кубиш влюбляется в Марию, прислуживающую его квартирной хозяйке. Габчик напоминает ему о долге, который важнее любых чувств.

Габчик и Кубиш осуществляют покушение на Гейдриха, оно проходит не совсем по плану. Однако через 8 дней Гейдрих умирает от полученных ран. Немецкие власти объявляют охоту на участников покушения. Габчик и Кубиш скрываются в церкви Кирилла и Мефодия вместе с другими парашютистами, десантировшимися на территорию Чехословакии в разное время. Обыски, допросы и предательство делают своё дело — парашютисты обнаружены. Немцы штурмуют собор, но чехословацкие патриоты не готовы сдаться без боя.

Актёрский состав 
 Киллиан Мёрфи — Йозеф Габчик
 Джейми Дорнан — Ян Кубиш
 Анна Гейслерова — Ленка Фафкова, сочувствующая сопротивлению, испытывает романтические чувства к Габчику
 Гарри Ллойд — Адольф Опалка, парашютист, участник чехословацкого сопротивления
 Тоби Джонс — «дядя» Ян Зеленка-Хайски, один из руководителей чехословацкого сопротивления
 Шарлотта Лебон — Мария Коварникова, помощница пани Моравец, невеста Кубиша
 Алена Мигулова — пани Моравец, квартирная хозяйка Габчика и Кубиша, сочувствующая сопротивлению
 Билл Миллнер — Атья Моравец, скрипач, сын пани Моравец
 Вацлав Неужил — Йозеф Валцик, парашютист, участник чехословацкого сопротивления
 Сэм Кили — Йозеф Бублик, парашютист, участник чехословацкого сопротивления
 Детлеф Бот — Рейнхард Гейдрих
 Иржи Шимек — Карел Чурда, участник сопротивления, предатель

Производство 
Съёмки фильма полностью проходили в Праге, чтобы сделать его наиболее близким для восприятия чехами. В одном из интервью Шон Эллис рассказал, что для съёмок сцены боя в Церкви Кирилла и Мефодия в студии была построена точная реплика собора. Работа над фильмом включала в себя изучение материалов покушения, чтобы наиболее достоверно передать события и перемещения участников сопротивления в каждый конкретный момент.

Локации съёмок включали в себя Пражский град, Карлов мост.
Съёмки сцены покушения проходили на пересечении улиц Хотковой и Бадельниховой, где ещё сохранились старые пражские пейзажи.

Премьеры 
Мировая премьера фильма прошла на Карловарском кинофестивале 2016 года, где «Антропоид» был показан в качестве фильма открытия 1 июля 2016 года.
Премьера в США состоялась 12 августа 2016 года, в Великобритании — 9 сентября 2016 года. Премьера в России прошла 22 июня 2017 года.

См. также 
 Покушение — чехословацкий фильм 1964 года.
 Операция «Восход» — фильм 1975 года.
 Мозг Гиммлера зовётся Гейдрихом — франко-бельгийский фильм 2017 года.

Примечания

Ссылка 

Военные фильмы Чехии
Военные фильмы Великобритании
Военные драмы
Фильмы об операции «Антропоид»
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о Праге
Фильмы на английском языке
Фильмы Bleecker Street
Фильмы Чехии 2016 года